Rönö kan syfta på:

 Rönö socken – socken i Östergötland i Björkekinds härad
 Rönö landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Rönö församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift –2010
 Rönö kyrka – en kyrkobyggnad i Rönö socken
 Rönö distrikt – ett distrikt i Norrköpings kommun och Östergötlands län 2016–
 Rönö slott – en kungsgård i Rönö socken
 Rönö (ö) – en ö i Finland